Neppe ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Neppe (* 1966), deutscher Politiker (AfD)
 Marco Neppe (* 1986), ehemaliger deutscher Fußballspieler